El término batará pardo puede referirse a:

 Batará pardo, el nombre común del ave Thamnophilus ruficapillus de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología, y en Argentina y Bolivia;

  Batará pardo, el nombre común del ave Thamnophilus sticturus en Paraguay.